Трка на 200 метара у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 6., 7. и 8. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој.

Титулу освојену у Гетеборгу 1995. бранила је Мерлин Оти са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 53 такмичарки из 35 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (4)
   (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за жене пре почетка светског првенства 1. августа 1997. године:

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбржих атлетичарки 1997. године су пре почетка светког првенства (1. августа 1997) заузимале следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1997.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 1997. године. У квалификацијама су учествовале 53 атлетичарки које су били подељене у 7 група. Пласман у четвртфинале избориле су по 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и 4 са најбољим резултатом (кв).,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 6. августа 1997. године. Такмичарке су били подељене у 4 групе. Пласман у полуфинале обезбедиле су по 3 првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. августа 1997. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Пласман у финале обезбедиле су по 4 првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ).,

Финале 
Такмичење је одржано 8. августа 1997. године у 19:05.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 1997. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном